Keilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Keilmann (1907–1979), deutscher Architekt
 Harriet Ellen Siderovna von Rathlef-Keilmann (1887–1933), lettische Bildhauerin
 Karl Keilmann (1900–1975), deutscher Politiker (FDP)